Dronninglund (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Dronninglund (parochie), parochie in Denemarken